Дмитрий Александрович Черных (17 марта 1987, Первоуральск) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник клуба «Мурман» Мурманск. Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанник первоуральского хоккея с мячом. 
Играл за клубы «Уральский трубник» Первоуральск (2007, 2010-2019, 2022-по нс.вр.), «СКА-Свердловск» Екатеринбург (2007-2008),«Старт» Нижний Новгород (2019-2021)), «Мурман» Мурманск (2021-2022). 
Участник кубка Мира (2017) - 3 игры 1 мяч 0 передач. 

1-ый мяч забил в 31 игре 14 декабря 2010 года в домащнем матче с командой Старт (6:1), на 29 минуте с передачи Андрея Кислова. 
50-ый мяч забил 157 игре 19 декабря 2015 года в домашнем матче с командой Енисей (3:11), на 56 минуте с передачи Антона Оппенлендера. 
100-ый забил в 286 игре 18 декабря 2020 год в выездной игре с командой Мурман (4:1), на 76 минуте с передачи Дениса Коткова.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2019. 
 Победитель «ExTe Cupen» - 2017.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/23 забивал мячи в ворота 15 / 14 команд 

  Чемпионат России                Кубок России
  1.Кузбасс           = 13 мячей  1.СКА-Нефтяник      = 6
  2-4.Волга           = 12        2.Ак Барс-Динамо    = 4
  2-4.Ак Барс-Динамо  = 12        3-7.Саяны           = 3
  2-4.Водник          = 12        3-7.Байкал-Энергия  = 3
  5-6.Сибсельмаш      = 11        3-7.Кузбасс         = 3
  5-6.Родина          = 11        3-7.Молодёжная
  7.Старт             =  9            сборная России  = 3
  8.Зоркий            =  8        3-7.Старт           = 3
  9-10.Байкал-Энергия =  5        8-10.Волга          = 2
  9-10.СКА-Нефтяник   =  5        8-10.Енисей         = 2
 11-13.Динамо М       =  4        8-10.Динамо М       = 2
 11-13.Мурман         =  4       11-14.Локомотив Ор   = 1
 11-13.Строитель С    =  4       11-14.Родина         = 1
 14.Енисей            =  3       11-14.Сибсельмаш     = 1
 15.Саяны             =  1       11-14.Студенческая
                                       сборная России = 1

На начало сезона 2022/23 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 71 играх 
по 2 мяча забивал  в  17 играх 
по 3 мяча забивал  в  3 играх 

Свои 114 мячей забросил в 91 игре, в 236 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал  в 28 играх 
по 2 мяча забивал  в  2 играх 
по 3 мяча забивал  в  1 игре 

Свои 35 мячей забросил в 31 игре, в 43 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Черных на сайте ФХМР
 Черных на сайте Pribalt.info
 Черных на сайте Старт Н. Н.
 Черных на сайте Уральский трубник

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Факел»
Игроки КХМ «Старт»